Ларами ():

География 
 Ларами — административный центр округа Олбани (Вайоминг, США).
 Ларами — округ в штате Вайоминг (США).
 Ларами — горный хребет в штатах Вайоминг и Колорадо.
 Ларами — река в штатах Колорадо и Вайоминг, США.
 Форт-Ларами (Вайоминг) — город в штате Вайоминг (США).

Люди 
 Ларами, Жак — франкоканадский первопроходец и траппер.

Медиа 
 Проект Ларами — американский кинофильм 2002 года в жанре фильм драма/криминал.